«Крова́ть Бро́дского» — арт-объект Александра Бродского и Надежды Корбут, созданный в 2006 году в рамках фестиваля «Архстояние». Находится на территории Парка «Никола-Ленивец». Первоначально объект не имел названия, но впоследствии за ним закрепилось название «Кровать Бродского». Эксперты затрудняются с определением жанра «Кровати Бродского», но условно относят её к лэнд-арту.

История 

Ирина Кулик так писала о «Кровати Бродского» во время проведения фестиваля «Архстояние» в 2006 году:

Архитектор Александр Бродский позаботился о том, чтобы сладкий покой над Угрой обрели все желающие. Его объект представляет собой деревянную кроватку с деревянной же подушкой, обнесённую трогательной дощатой оградой, покрашенной серебрянкой.

Фотографии

Библиография 
 Кулик Ирина. Ленивецкая архитектура. Открылся первый фестиваль «АрхСтояние» // Коммерсантъ. — 31 июля 2006 года.

Примечания

Ссылки 
 «Кровать Бродского» на сайте фестиваля «Архстояние»

Ленд-арт 2006 года
Проекты Александра Бродского
Объекты фестиваля «Архстояние»
Объекты парка «Никола-Ленивец»
Достопримечательности Калужской области
Произведения современного искусства